La saison 1967-1968 voit le club des FAR de Rabat remporter son sixième titre de champion ( titre consécutif). Le nombre des clubs participants passe de 18 à 16 pour la saison suivante.

Quatre équipes sont reléguées cette année et on aura 2 nouveaux promues.

Classement final 

À l'issue de la saison, l'Étoile de Casablanca et le CODM de Meknès sont promus en , alors que le Racing Athletic Club change de nom pour devenir l'ADM (Association des Douanes Marocaines).

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1967/68

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc